Leão VI pode-se referir a:
 Leão VI, o Sábio
 Papa Leão VI

Desambiguação